Il Grinch (How the Grinch Stole Christmas) è un libro del 1957 del Dr. Seuss. Il titolo può riferirsi anche a uno dei suoi adattamenti:
Il Grinch e la favola di Natale! (How the Grinch Stole Christmas!) è un film d'animazione televisivo del 1966 diretto da Chuck Jones e Ben Washam
Il Grinch (How the Grinch Stole Christmas) è un film del 2000 diretto da Ron Howard, con protagonista Jim Carrey
Il Grinch (The Grinch) è un film d'animazione del 2018 diretto da Peter Candeland e Yarrow Cheney
Il Grinch è il personaggio dei fumetti e dei cartoni animati protagonista dell'omonima opera dello scrittore e fumettista statunitense Dr. Seuss.